5 miejscowości w Estonii:
 Puiatu – wieś w prowincji Järva, w gminie Imavere.
 Puiatu – wieś w prowincji Järva, w gminie Paide.
 Puiatu – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Põltsamaa.
 Puiatu – wieś w prowincji Lääne, w gminie Ridala.
 Puiatu – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Viljandi.